Being John Malkovich, pel·lícula estatunidenca de 1999 dirigida per Spike Jonze
 The Brian Jonestown Massacre, banda de rock neopsicodèlic dels Estats Units
 Brazilian Journal of Microbiology, revista científica especialitzada en microbiologia
 Bjm també és l'abreviatura de la boojumita, mineral de la classe dels sulfats